George Chirca (Chirca Gheorghe Vergiliu, pe numele său complet) s-a născut la 29 august 1959, în municipiul Râmnicu Vâlcea si este cunoscut (și recunoscut) în lumea mass mediei romanesti, dar mai cu seama in lumea audiovizualului, ca "parintele" unuia dintre primele posturi de radio private, din Romania, de după anul 1989, Radio Metronom FM. 

George Chirca este fondator sau co-fondator al mai multor canale media : 

 Revista 7 Zile, în ianuarie 1990
 Radio Paradox în mai 1991
 Radio Metronom la 25 iulie 1992

Radio Metronom FM, este unul dintre primele posturi de radio, private, apărute in România, dupa 1989.

Legături externe 
 George Chirca
 Radio Metronom

Nașteri în 1959
Jurnaliști români în viață
Oameni din Râmnicu Vâlcea